Мисс Америка 1925 () — 5-й национальный конкурс красоты, проводимый в Million Dollar Pier Ballroom, Атлантик-Сити, Нью-Джерси. Победительницей стала Фэй Ланфир Ланфир стала первой участницей, представляла весь штат, которая была коронована Мисс Америка.

Результаты

Места

Галерея

Примечание

Ссылка 
 Miss America official website

Мисс Америка
События 11 сентября
Сентябрь 1925 года
1925 год в Нью-Джерси
Атлантик-Сити